Gerard Geer ist der Name folgender Personen:

* Gerard Jakob De Geer (1858–1943), schwedischer Geologe
 Gerard van der Geer (* 1950), niederländischer Mathematiker